По данным Государственного комитета статистики Азербайджана численность населения города Баку на 1 января 2021 года составила 2 млн. 300 тыс.

Динамика роста

По районам 
в тыс.чел.

Плотность населения 
Плотность населения города Баку на 1 января 2021 года составила 1075 чел/км².

См. также 

 Административное деление Баку

Примечания 

Баку
Население Азербайджана